Příjmení Šerých nosí více významných osobností:

 Jan Šerých (* 1972) – český výtvarný umělec
 Jaroslav Šerých (1928–2014) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Jiří Šerých (1934–2019) – český historik umění, redaktor, výtvarný kritik a básník